

Датская хоккейная лига в сезоне 2013/2014 
Сезон 2013/2014 — это 57-й сезон чемпионата высшего дивизиона Датской хоккейной лиги.
С этого сезона лига получила название Метал Лига, по имени спонсора, Датского союза металлистов.

Участвующие команды 

<div ="text-align:center; padding-center:15px;">

Арены

Регулярный чемпионат

Таблица

Результаты

Плей-Офф

Четвертьфиналы 
Четвертьфинальные матчи прошли с 7 по 21 марта 2014 года.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи прошли с 25 марта по 1 апреля 2014 года.

Матчи за 3-е место 
Матчи за 3-е место состоялись 4 и 5 апреля 2014 года.
Хоккеисты их Фредериксхавна победили на своём поле со счётом 8:4 и сыграли вничью 4:4 в Ольборге.

Финал 
Золотые медали были разыграны в серии из семи матчей, которые прошли с 4 по 18 апреля 2014 года. Чемпионом Дании стали хоккеисты ХК Сённерйюск. Это была их восьмая победа в первенстве Дании.

Ссылки 
 

 
 
 
 
 

Датская хоккейная лига
2013 год в хоккее
2014 год в хоккее
Спорт в Дании в 2013 году
Спорт в Дании в 2014 году